Annikitsorsuaq bezeichnet:
 Annikitsorsuaq (Berg, Qaqortoq), Berg im Distrikt Qaqortoq, Grönland
 Annikitsorsuaq (Berg, Isortup Kuua), Berg im Distrikt Sisimiut, Grönland
 Annikitsorsuaq (Berg, Maniitsorsuaq), Berg im Distrikt Sisimiut, Grönland